Врана се може односити на:
 Врана, врста птица
 Врана (филм)], амерички филм из 1994.
 Врана (Пакоштане), насеље у општини Пакоштане, Хрватска
 Врана (риба)
 Власта Врана,  норвешка глумица

За додатна значења, можете погледати и вишезначну одредницу за појам Вране.